Сакэу () — провинция в Таиланде.

География 
Провинция (чангват) Сакэу находится в восточной части Таиланда, однако в административном отношении относится к региону Центральный Таиланд. Она лежит на границе с Камбоджей. Северную часть провинции занимают покрытые лесами горы, её юг холмист и занят кустарниковой растительностью. Климат — муссонно — тропический.

История 
Территория провинции Сакэу в течение столетий являлась спорной между Камбоджей и Сиамом, лишь во времена правления короля Таксина она была закреплена за Таиландом. В различных старинных постройках здесь ощутимо сильное влияние кхмерской культуры.

Провинция Сакэу была образована в 1993 году и является одной из трёх новых провинции Таиланда.

Административное деление 

В административном отношении Сакэу разделена на 9 районов (ампхе), которые в свою очередь делятся на 59 общин (тамбон) и 619 поселений (мубан).

Достопримечательности 
 Ват Там Као Чакан (วัดถ้ำเขาฉกรรจ์) — буддистский храм на высоте в 240 метров, на склоне горы Као Чакан. В храм входят 72 пещеры.
 Национальный парк Панг Сида (อุทยานแห่งชาติปางสีดา) — площадью в 894 км², с многочисленными водопадами.
 Национальный парк Та Прайя (อุทยานแห่งชาติตาพระยา) расположен в горах Донгрек, на границе с Камбоджей.

Провинции Таиланда